Макушино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 12 км к западу от города Опочка.

Население 
 
Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 301 житель.

История 
В деревне родился и умер Герой Советского Союза Тимофей Егоров.

С 1995 до 2005 года деревня была административным центром Петровской волости, с 2006 до 2015 года — административным центром Макушинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района